Adivinhação
 Adivinha (álbum de Os Travessos)
 Adivinha (álbum de Lucas Lucco)

Desambiguações de música